Дмитрий Иванович Панченко:
 Панченко, Дмитрий Иванович (1905—1944) — Герой Советского Союза.
 Панченко, Дмитрий Иванович (1906 — после 1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор медицинских наук.